Caecilius (eller Cæcilius, Caecilius) är ett romerskt namn som kan syfta på:

Personer

Caecilius av Calacte (000-talet f.Kr.), grekisk retor
Caecilius av Iliberris (100-talet), spansk biskop
Cæcilius Calvert, 2:e baron Baltimore (1605–1705), engelsk adelsman

Se även 
Cecilia